Henry Stephen est un nom pouvant désigner:

 (1787-1864), avocat et sergent-en-droit anglais
 (1889-1965), chimiste anglais
 (1941-2021), musicien vénézuélien

Voir aussi

Stephen, Henry